Příjmení Lippert nosí více významných osobností:

 Andreas Lippert (1863–1940) – československý politik německé národnosti
 Josef Lippert (1861–1937) – českoněmecký obchodník a lahůdkář v Praze
 Julius Lippert – rozcestník
 Michael Lippert (1897–1969) – důstojník Waffen-SS v hodnosti SS-Standartenführer (plukovník) za druhé světové války
 Peter Lippert (1879–1936) - německý římskokatolický kněz a teolog
 Viktor Lippert (1899–1969) – sudetoněmecký lahůdkář v Praze a hoteliér v Německu

vlastnictví
 Lippertova vila - vila Josefa Lipperta ve Střešovicích
 Lippertova vila (Liberec) - vila Julia Lipperta v Liberci